Tiilisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Tiilisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (2 ha)
2. Tiilisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,60, long 27,64),  (10 ha)
3. Tiilisaari (ö i Ule träsk),  (17 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar